Op het US Open 2021 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 9 tot en met zondag 12 september 2021 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen acht speelsters uit de top-10 deel.

Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was als eerste geplaatst. Zij prolongeerde haar titel, waarbij zij in de finale de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji versloeg. Hiermee completeerde De Groot haar grand slam over 2021. Omdat zij bovendien de gouden medaille in het enkelspel won op de Paralympische spelen in Tokio, is dit zelfs een golden grand slam. Slechts één speler (man of vrouw, valide of rolstoel) in de geschiedenis van de tennissport won deze golden grand slam eerder: Steffi Graf in 1988.

De andere Nederlandse deelneemster was Aniek van Koot – in de halve finale werd zij uitgeschakeld door haar landgenote.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2021